Belkis est l'une des orthographes du nom de la Reine de Sabba
 Belkis est également le prénom de la chanteuse turque Belkıs Akkale